CCCF-mästerskapet 1943 spelades i El Salvador under perioden 5-19 december 1943. El Salvador vann turneringen före Guatemala och Costa Rica.

Gruppspel

Källor

Externa länkar
 CCCF-mästerskapet på RSSSF Archive

1943 i El Salvador
1943
Fotboll i El Salvador
Fotbollsåret 1943